

Известные носители фамилии 
 Паскаль, Педро (Хосе Педро Бальмаседа Паскаль; род. 1975) — чилийско-американский актёр.
  (1850—1911) — чилийский политик и дипломат.
 Бальмаседа, Хосе Мануэль (1838—1891) — президент Республики Чили в 1886—1891 годах.

Топонимы 
  — деревня в Чили.